Obscure and Deep es el segundo EP lanzado por la banda de Austria Belphegor en el año de 1994, con la disquera Perved Taste.

Lista de canciones 
 Obscure and Deep - 04:13	
 Bloodstained Ritual - 02:49	
 Sabbath, Bloody Sabbath - 02:52

Álbumes de Belpegor
EP de 1994